31-й сезон Прем'єр-ліги Шрі-Ланки тривав із 25 липня 2015 року по 5 грудня 2015 року. Усього брало участь 22 команд, що були поділені на дві групи по 11 учасників. З кожної групи чотири найкращі команди переходили до чемпіонського раунду. Усі змагання проходили в одне коло. Уперше чемпіоном став ФК «Коломбо».

Учасники

Турнірна таблиця

Група A

Результати матчів

Група B

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Результати матчів

Нагороди

Примітки

Джерела 
 
 

Сезони Прем'єр-ліги Шрі-Ланки